Biagio Bartalini, medico e botanico italiano.
Ezio Bartalini, politico e giornalista italiano.
Marcello Bartalini, ciclista italiano.
Ugo Bartalini, politico italiano